Jméno a příjmení Martin Hašek má více nositelů:
 Martin Hašek (1969) – bývalý fotbalový záložník, fotbalový trenér, bratr Dominika Haška
 Martin Hašek (1995) – český fotbalista